«Пена дней» — наиболее известный из романов французского писателя Бориса Виана (1947). Его экранизации:
 «Пена дней» — французская фантастическая драма 1968 года, режиссёр Шарль Бельмон.
 «Пена дней» — франко-бельгийский фильм 2013 года, режиссёр Мишель Гондри.